Подъяворка — топоним.

 Подъяворка — река в Дятловском районе Гродненской области Белоруссии, правый приток Щары.
 Подъяворка — упразднённый хутор в Дятловском районе Гродненской области Белоруссии.